Migliuso ima više značenja:
 Migliuso, Catanzaro
 Migliuso, Reggio Calabria